Wiethold ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Wiethold (* 1946), deutsche Gewerkschafterin
 Ferdinand Wiethold (1893–1961), deutscher Rechtsmediziner und Hochschullehrer